Куи́нн Са́лливан ():  (род. 1999) — американский музыкант.
 Салливан, Куинн (род. 2004) — американский футболист.